Билибино:

 Билибино — город в Билибинском районе Чукотского автономного округа;
 Билибино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Билибино — железный метеорит весом около тонны.